Анджелика:
 Анджелика — женское имя.
 Анджелика — персонаж.
 Анджелика (кратер на Марсе)

См. также 
 Анжелика
 Ангелика (значения)